II. Balduin flamand gróf (865–918)
 II. Balduin hainaut-i gróf (1056–1098?)
 II. Balduin jeruzsálemi király és edesszai gróf (1060-as évek–1131)
 II. Balduin latin császár (1237–1261)